Army Men: Sarge's Heroes 2 — відеогра The 3DO Company, сиквел Army Men: Sarge's Heroes. Була випущена у 2000 році для Game Boy Color, Nintendo 64, PlayStation і PlayStation 2.

Критика 
Гра отримала середні відгуки. GameRankings і Metacritic дали їм оцінку в 56 % і 48 зі 100 для версії PlayStation; 55.99 % і 54 зі 100 у версії для PlayStation 2, із зазначенням «змішані або середні відгуки»; 50 % для версії Game Boy Color ; і 48 % і 46 зі 100 на Nintendo 64 версії.

Примітки

Посилання 
 

Відеоігри 2000
Ігри для Game Boy Color
Ігри для Nintendo 64
Ігри для PlayStation
Ігри для PlayStation 2
Продовження відеоігор
Відеоігри, розроблені в США